Irmgard Trojer – ex ostacolista e velocista italiana
 Karoline Trojer – ex sciatrice alpina italiana
 Karl Trojer – ex sciatore alpino italiano